Кольтенві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південний захід від Парижа, 70 км на північ від Орлеана, 9 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 322 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 907,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кольтенвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кольтенвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар